Головы:

 Головы — телефильм. Триллер с чёрным юмором.
 Головы — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.